Nowosiołowka () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji

m.in:

 Nowosiołowka – wieś w sielsowiecie dołgobudskim rejonu biełowskiego w obwodzie kurskim
 Nowosiołowka – wieś w rejonie konyszowskim obwodu kurskiego
 Nowosiołowka – chutor w sielsowiecie puszkarskim rejonu korieniewskiego w obwodzie kurskim
 Nowosiołowka – chutor w sielsowiecie pogriebskim rejonu sudżańskiego w obwodzie kurskim